Madre Iglesia (Mater Ecclesia en latín) es un concepto teológico cristiano, especialmente utilizado en el ámbito de la Iglesia católica, que se refiere a los atributos maternales de la Iglesia Ej: Discurso Gaudet Mater Ecclesia del papa Juan XXIII para la inauguración del Concilio Vaticano II.

Véase también

 Notas de la Iglesia

Referencias

Enlaces externos 
  Himno litúrgico

Eclesiología católica